Melnikov (Brjansk) - posjolok in de Russische oblast Brjansk
 Melnikov (Koersk) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Melnikov (Rostov) - choetor in de Russische oblast Rostov

 Konstantin Melnikov - Russisch architect en kunstschilder